Amara — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Синонимы:
 Amara sensu stricto Zimmermann, 1832
 Linomus Fischer von Waldheim, 1829
 Pangetes Gistel, 1856

Виды 
Один из самых многочисленных по видам подродов тускляков, насчитывающий 85 видов:
 Amara aenea (De Geer, 1774) 
 Amara aeneola Poppius, 1906 
 Amara aeneopolita Casey, 1918 
 Amara africana Putzeys, 1872 
 Amara andrewesi Baliani, 1932 
 Amara anthobia A et G. B. Villa, 1833 
 Amara anxia Tschitscherin, 1898 
 Amara bamidunyae Bates, 1878 
 Amara basillaris (Say, 1823) 
 Amara begemdirica Hieke, 1978 
 Amara biarticulata Motschulsky, 1845 
 Amara brunnipes Motschulsky, 1859 
 Amara chalcites Dejean, 1828 
 Amara clarkei Hieke, 1976 
 Amara coelebs Hayward, 1908 
 Amara communis (Panzer, 1797) 
 Amara conflata LeConte, 1855 
 Amara confusa LeConte, 1848 
 Amara congrua Morawitz, 1862 
 Amara consericea Hieke, 2002 
 Amara convexa LeConte, 1848 
 Amara convexior Stephens, 1828 
 Amara coraica Kolbe, 1886 
 Amara crassispina LeConte, 1855 
 Amara cupreolata Putzeys, 1866. 
 Amara curta Dejean, 1828 
 Amara darjelingensis Putzeys, 1877 
 Amara depressangula Poppius, 1908 
 Amara dolosa Say, 1834 
 Amara elborzensis Hejkal, 2000 
 Amara elgonica Alluaud, 1939 
 Amara emancipata Lindroth, 1968 
 Amara eurynota (Panzer, 1797) 
 Amara externefoveata Hieke, 2002 
 Amara fairmairei Raffray, 1885 
 Amara fairmaireoides Hieke, 1978 
 Amara famelica Zimmermann, 1831 
 Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 
 Amara haywardi Csiki, 1929 
 Amara impuncticollis (Say, 1823) 
 Amara katajewi Hieke, 2000 
 Amara kilimandjarica Alluaud, 1926 
 Amara kingdoni Baliani, 1934 
 Amara kingdonoides Hieke, 2002 
 Amara laevissima J. R. Sahlberg, 1880 
 Amara laferi Hieke, 1976 
 Amara leleupi Basilewsky, 1962 
 Amara littoralis Mannerheim, 1843 
 Amara littorea C.G. Thomson, 1857 
 Amara lucida (Duftschmid, 1812) 
 Amara lukasi Hejkal, 2002 
 Amara lunicollis Schiödte, 1837 
 Amara magnicollis Tschitscherin, 1894 
 Amara montivaga Sturm, 1825 
 Amara morio Ménétriés, 1832 
 Amara neoscotica Casey, 1924 
 Amara nigricornis C.G. Thomson, 1857 
 Amara nila Andrewes, 1924 
 Amara nitida Sturm, 1825 
 Amara obscuripes Bates, 1873 
 Amara occidentalis Hieke, 2002 
 Amara orienticola Lutshnik, 1935 
 Amara otiosa Casey, 1918 
 Amara ovata (Fabricius, 1792) 
 Amara petrimontii Hieke, 1995 
 Amara proxima Putzeys, 1866 
 Amara pseudocoraica Hieke, 2002 
 Amara pseudoleleupi Hieke, 1976 
 Amara pulpani Kult, 1949 
 Amara robusta Baliani, 1932 
 Amara sanjuanensis Hatch, 1949 
 Amara saphyrea Dejean, 1828 
 Amara schilenkovi Hieke, 1988 
 Amara schimperi Wencker in Wencker & Silbermann, 1866 
 Amara sera Say, 1830 
 Amara sericea Jedlička, 1953 
 Amara shaanxiensis Hieke, 2002 
 Amara silvestrii Baliani, 1937 
 Amara similata (Gyllenhal, 1810) 
 Amara spreta Dejean, 1831 
 Amara subconvexa Putzeys, 1865 
 Amara sundukowi Hieke, 2002 
 Amara tenax Casey, 1918 
 Amara tibialis (Paykull, 1798) 
 Amara turbata Casey, 1918 
 Amara ussuriensis Lutshnik, 1935 
 Amara violacea Motschulsky, 1844

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Amara Bonelli, 1810

Тускляки